een bridgespeler; zie Bridge (kaartspel)
Bridger (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Bridger (televisiefilm), een Amerikaanse film van David Lowell Rich uit 1976

Personen:
Tom Bridger (1934-1991), een Brits Formule 1-coureur